La nazionale di hockey su ghiaccio del Canada è la rappresentativa nazionale del Canada nelle competizioni internazionali; essa comprende:

Nazionale maschile
Nazionale femminile